Złota Woda – potok w Górach Suchych
 Złota Woda – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
Złota Woda - łowisko Pstrąga w miejscowości Łomnica, woj. dolnośląskie